Николай Андреевич Петров: Петров, Николай Андреевич (1914—1943) — пулемётчик, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Петров, Николай Андреевич (1901—1962) — советский военачальник, генерал-майор авиации.